La princesa Ashi Euphelma Choden Wangchuck (nacida el 6 de junio de 1993) es una princesa de Bután. Es la hija del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Sangay Choden Wangchuck.  

Es media hermana del actual Druk Gyalpo, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Biografía 
La princesa Euphelma es la hija menor del actual rey padre de Bután. Fue educada en el Institut Le Rosey (promoción de 2011). El 1 de julio de 2011 visitó la Alhambra con su madre, la Reina Madre Ashi Sangay Choden Wangchuck.  Más tarde estudió Sociología en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, graduándose en 2016.  Asistió a la Ceremonia de Apertura de los Juegos Asiáticos de 2018 el 6 de octubre en la capital de Indonesia, Yakarta. Esta fue la primera edición del evento en la que Bután envió una delegación.

Matrimonio y descendencia 
El 29 de octubre de 2020 se casó en el Palacio de Dechencholing con su concuñado, Dasho Thinley Norbu (n. en 1992), el hermano de su cuñada, la Reina Ashi Jetsum Pema Wangchuck. Su esposo, después de graduarse en la Universidad St. Stephen, de la Universidad de Delhi, se formó como piloto (al igual que su padre). Está pilotando para la aerolínea nacional Druk Air desde 2019.

Tanto Euphelma Choden como Thinley Norbu son miembros activos de DeSuups, una organización compuesta por voluntarios que acuden a las zonas afectadas por algún cataclismo o en actos benéficos, y que visten un conocido uniforme naranja para ser fácilmente reconocibles. Se les conoce como "Guardianes de la paz".

Patronazgos 

 Presidente del Comité Paralímpico de Bután (BPC) desde 2018. 
 Vicepresidenta de la Fundación Gyalyum (Reina Madre).
 Patrona del Proyecto Punto Rojo de Bután desde 2021.

Títulos, estilos, y honores

Títulos y estilos 

 6 de junio de 1993 - presente: Su Alteza Real la Princesa Ashi Euphelma Choden Wangchuck.

Honores

Honores nacionales 

  Medalla conmemorativa del jubileo de plata del Rey Jigme Singye (02/06/1999). 
  Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Véase también 

 Dinastía Wangchuck

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Georgetown
Butanesas del siglo XX
Butanesas del siglo XXI
Budistas de Bután